Лас Коронелас има више значења:

 Лас Коронелас, Ел Милагро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Коронелас (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Коронелас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику